Чемпионат Европы по тхэквондо проводится с 1976 года под управлением ETU.

Чемпионаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ETU
Тхэквондо